|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Estoril (officieel Estoril Open) van 2007 vond plaats van 30 april tot en met 6 mei 2007 in de Portugese plaats Estoril. Het was de elfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Estoril 2007. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Zheng Jie was haar titel niet komen verdedigen.

Française Marion Bartoli was als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd verslagen door Nuria Llagostera Vives uit Spanje.

De kwalificante Gréta Arn uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Gréta Arn veroverde hiermee de eerste WTA-titel van haar carrière.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De Chinese titelhoudsters Li Ting sr. en Sun Tiantian hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Gisela Dulko en Flavia Pennetta, werd al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als vierde geplaatste duo Andreea Ehritt-Vanc / Anastasia Rodionova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Spaanse koppel Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Ehritt-Vanc had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Rodionova ook een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Estoril 2007
Estoril